Новая Гребля — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Новая Гребля — деревня в Брагинском районе Гомельской области.

Украина 
 Новая Гребля — село в Калиновском районе Винницкой области. 
 Новая Гребля — село в Бородянском районе Киевской области.
 Новая Гребля — село в Роменском районе Сумской области.
 Новая Гребля — село в Бережанском районе Тернопольской области.
 Новая Гребля — село в Волочисском районе Хмельницкой области.
 Новая Гребля — село в Жашковском районе Черкасской области.
 Новая Гребля — село в Золотоношском районе Черкасской области.
 Новая Гребля — село в Козелецком районе Черниговской области.
 Новая Гребля — село в Прилукском районе Черниговской области.
 Новая Гребля — до 1960 г. название села Збручовка в Волочисском районе Хмельницкой области.